Флаг Далма́ции представляет собой прямоугольное полотнище разделённое на две равные части по горизонтали, верхняя синего цвета, нижняя — жёлтого. Подобно хорватскому флагу, известен со времён Австрийской империи. Герб Далмации — синий щит с тремя золотыми коронованными львиными головами, изображёнными анфас, — на флаге никогда не использовался. Возможно герб иногда использовался на неофициальных флагах. После 1918 года Далмация, как единый административный регион больше не существовала и в связи с этим никакие флаги не употреблялись. Современные хорватские округа унаследовали синие и жёлтые цвета, но ни один из них не имеет право «требовать» полного исторического герба и флага Далмации. С другой стороны — герб включён в хорватский герб и флаг.

Однако главным образом как дань памяти флаг с гербом Далмации иногда использовался некоторыми итальянскими кругами претендующими на Далмацию, а также теми, кто эмигрировал из Далмации после Второй мировой войны.

Похожие флаги 
Не следует путать флаг Далмации с похожими на него нижеприведёнными флагами, хотя между ними нет никакой связи.

Флаг